Липотропный гормон (ЛТГ, липотропин) - группа пептидов, которые имеют свойство активизировать липолиз в адипоцитах жировой ткани и мобилизацию жирных кислот. 

В гипофизе человека найдены β- и γ-липотропины; поскольку специфическая липолитическая активность этих пептидов незначительна в сравнении с действием этих гормонов и биорегуляторов, существует мнение, что их физиологическое значение состоит в формировании эндорфинов. Влияет на работу щитовидной железы. 

Различают типы:
 Бета-липотропный гормон
 Гамма-липотропный гормон

Функции в организме 
Влияют на работу щитовидной железы.

Ссылки 
 [www.xumuk.ru/biologhim/117.html Липотропные гормоны (ЛТГ, липотропины)]
 [www.xumuk.ru/encyklopedia/2343.html ЛИПОТРОПИН]

Гормоны передней доли гипофиза
Гормоны средней доли гипофиза
Семейство липотропных гормонов
Пептидные гормоны
Соединения азота по алфавиту